Анощенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Анощенко, Александр Дмитриевич (1887—1969) — советский редактор, режиссёр и сценарист.
 Анощенко, Николай Дмитриевич (1894—1974) — советский пионер авиации и воздухоплавания, изобретатель, кинематографист, режиссёр и педагог.

См. также 
 Анощенков